Il doppio dell'ASB Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Janette Husárová e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marija Korytceva e Lilia Osterloh hanno vinto in finale 6–3, 6–4, contro Martina Müller e Barbora Záhlavová-Strýcová.

Teste di serie

  Émilie Loit /  Meilen Tu (semifinali)
 Laura Granville /  Vladimíra Uhlířová (semifinali)

  Catalina Castaño /  Tiantian Sun (secondo turno) 
  Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (secondo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ASB Classic 2008